Réthy ist der Familienname folgender Personen:

 Béla Réthy (* 1956), deutsch-ungarischer Sportreporter
 Esther Réthy (1912–2004), österreichische Opernsängerin (Sopran)

Siehe auch:
 Rety (Begriffsklärung)
 Rethi
 Réti
 Rétyi